Kloster Lindau kann sich auf folgende Klöster beziehen:
 Kanonissenstift Lindau, die um das Jahr 822 (oder auch 817 ?) gegründete Urzelle der Stadt Lindau
 Franziskanerkloster Lindau, 1224 gegründet und 1528 aufgelöst
 Terziarinnenkloster Lindau, vor 1238 gegründet und 1802 als evangelisches Kloster aufgelöst
 Kloster am Steg (Lindau) der Englischen Fräulein